Паудер Ривер има више значења:
 Округ Паудер Ривер (Монтана)
 Паудер Ривер (Вајоминг)